Reuenthal ist

ein Familienname:
 Neidhart von Reuenthal, mittelalterlicher Lyriker

ein Ortsname:
 Reuenthal AG, ein Ortsteil der Gemeinde Full-Reuenthal im Kanton Aargau, Schweiz
 Festung Reuenthal, eine Festung aus dem 20. Jahrhundert
 Reuenthal (Dinkelsbühl), ein Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Reuenthal (Weilbach), ein Ortsteil der Gemeinde Weilbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Reuenthaler Mühle bei Ofteringen

Siehe auch:
 Reuental